Miracle Mile puede referirse a:

Lugares 
 Miracle Mile (Los Ángeles), California, un distrito de Los Ángeles;
 Miracle Mile (Coral Gables), una zona comercial en Coral Gables, Florida;
 Miracle Mile (Manhasset), Nueva York, un distrito comercial premium en la costa norte de Long Island;
 Miracle Mile Shops en el Planet Hollywood Resort and Casino en Las Vegas, Nevada.

Música

Álbumes 
 Miracle Mile (álbum de Guardian), 1993;
 Miracle Mile (álbum de Latch Key Kid), 2008;
 Miracle Mile (álbum de Starfucker), 2013;
 Miracle Mile (álbum de Wayne Horvitz), 1992;
 Miracle Mile (álbum de Tangerine Dream), de la película de 1988;
 The Miracle Mile, de Kevin Hearn y Thin Buckle, 2006.

Canciones 
 «Miracle Mile», de Cold War Kids, 2013;
 «Miracle Mile», de Down with Webster de Down with Webster;
 «Miracle Mile», de Icehouse de Code Blue;
 «Miracle Mile», de Soul Asylum de While You Were Out.

Otros usos 
 Miracle Mile (película), una película de culto de suspenso apocalíptico de 1988.